Tabasco se poate referi la

 Tabasco (stat Mexic), unul din cele statele federale ale Mexicului
 Tabasco (plantă), sau chili, un soi de ardei iute
 Tabasco (sos), un sos iute condimentat realizat din ardeiul omonim

Nume proprii